Archont of Archon kan verwijzen naar:
archont (ambt), een hoge bestuursfunctie in het oude Griekenland
Archon (archont), de archon eponymos van 147–146 v.Chr. 
Archont (gnostiek), een emanatie van God volgens het gnosticisme
archont (Oosters-orthodox), een eretitel voor leken in de Oosters-Orthodoxe Kerk
Archon (Aisne), een gemeente in het Franse departement Aisne
Archon (computerspel), een computerspel
Archon (geslacht), een geslacht van dagvlinders
Archon (instituut) (ARCHON), een interuniversitaire archeologische organisatie in Nederland